

Geografia

Austria 
 Grafenberg – miejscowość w gminie Flattach, w kraju związkowym Karyntia, w powiecie Spittal an de Drau

Niemcy 
 Grafenberg – dzielnica Düsseldorfu 
 Grafenberg – dzielnica Greding
 Grafenberg – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Reutlingen

Inne 
 Grafenberg – góra
 Grafenberg – zamek w Szwajcarii

Zobacz też 
 Gräfenberg
 Straning-Grafenberg